Vermette ist der Familienname von:

 Antoine Vermette (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrice Vermette (* 1970), kanadischer Szenenbildner und Artdirector
 Rhayne Vermette (* 1982), kanadische Künstlerin und Filmemacherin